Домбровскис — латышская фамилия. Известные носители:

 Домбровский, Август (Аугустс Домбровскис; 1845—1927) — латвийский предприниматель и меценат.
 Домбровскис, Альфред (1923—2000) — шахматный композитор, журналист.
 Домбровскис, Валдис (род. 1971) — политический деятель, премьер-министр Латвии.
 Домбровский (Домбровскис) Вячеслав (род. 1977) — латвийский экономист, политик.

См. также